Saxo Grammaticus, Deense middeleeuwse geschiedschrijver die Gesta Danorum schreef
 Poeta Saxo, anonieme Saksische middeleeuwse geschiedschrijver die Annales de gestis Caroli magni imperatoris libri quinque schreef
 Annalista Saxo, anonieme middeleeuwse geschiedschrijver van een 12e-eeuwse kroniek over de Duitse koningen
 Citroën Saxo, auto van Citroën
 Saxo Bank (bank), Deense bank
 Tinkoff-Saxo, Deense wielerploeg
 Siden Saxo, geschiedkundig tijdschrift uitgeven door het Deens staatsarchief
 Saxo (bier), Belgische biersoort gebrouwen door Brasserie La Caracole

Zie ook
 Saxo-Frisia
 Saxothuringische Zone
 Saxon (doorverwijspagina)
 Sax (doorverwijspagina)